Ville de Paris (VP ou VdP) peut faire référence à :

 la « Ville de Paris », c'est-à-dire la collectivité à statut particulier depuis le  (auparavant, elle était à la fois une commune et un département). 
la mairie de Paris, c'est-à-dire l'administration dirigée par les élus de la Ville de Paris et sise à l'Hôtel de Ville de Paris.   

Depuis le , Ville de Paris est la dénomination de la nouvelle collectivité à statut particulier (au sens de l'article 72 de la Constitution), en application de la  et qui se substitue à la commune de Paris et au département de Paris.

Navires 
 Différents navires de la Marine royale puis de la Marine nationale française nommés en l'honneur de la ville
 Ville de Paris, vaisseau de ligne de 90 puis de 104 canons, lancé en 1764
 Ville de Paris, un vaisseau de 12 canons lancé en 1803
 Ville de Paris , un vaisseau de ligne de 110 canons, premier vaisseau de sa classe lancé en 1804, renommé plus tard Commerce de Paris
 Ville de Paris, un vaisseau de ligne de 120 canons de Classe Océan, lancé en 1851

 Un vaisseau de ligne de la Royal Navy
 HMS Ville de Paris, lancé en 1795, nommé en l'honneur du Ville de Paris de 1764

 Un paquebot de la Compagnie générale transatlantique :
 SS Ville de Paris lancé en 1866, assurant la ligne H transatlantique, renommé plus tard Bischoff

 Un Class America :
 Ville de Paris, skippé par Marc Pajot pour la coupe de l'America 1992.

 deux canots de sauvetage de la Société nationale de sauvetage en mer :
 Ville-de-Paris, station d'Ouessant en 1938
 Ville de Paris (SNS 060), station de l'île de Sein en 1980

Aéronefs

 Le Ville-de-Paris, dirigeable construit par Édouard Surcouf de la société Astra en 1904 et le Ville-de-Paris II en 1906. Le , le dirigeable « Ville-de-Paris » effectue sa première ascension libre, de Sartrouville aux plaines de Chambourcy. Le , le dirigeable fait une ascension d'une heure volant aller-retour de Sartrouville à Marly-le-Roi, un événement auquel assiste le prince de Monaco.
 Le Ville de Paris, avion DHC-6 Twin Otter, effectuant depuis 1986 la liaison entre les îles de Wallis et de Futuna.

Notes et références 

Nom de bateau de la Marine française